Doosan Bears (두산 베어스) é uma equipe sul-coreana de baseball com sede na cidade de Seoul. Foi fundada em 1982.

Temporadas

Títulos (KBO)
1982
1995
2001
2015

Ligações externas
Página oficial da equipe

 
Clubes de beisebol da Coreia do Sul
Desporto de Seul